Atlanta je lahko:

 Atlanta, velemesto v Georgii, ZDA
 USS Atlanta, ime več plovil Vojne mornarice ZDA